Врела (, ) — название ряда населённых пунктов в балканских странах:

В Черногории 
 Врела (Жабляк), деревня в общине Жабляк.
 Врела (Цетинье), деревня в общине Цетинье

В Боснии и Герцеговине 
 Врела (Теслич), деревня в общине Теслич, Республика Сербская.
 Врела (Зворник), деревня в общине Зворник, Республика Сербская.
 Врела (Високо), деревня в общине Високо, Федерация Боснии и Герцеговины
 Горня Врела, деревня в общине Брод, Республика Сербская.
 Донья Врела, деревня в общине Брод Республика Сербская.

В Сербии 
 Врела (Исток), деревня в общине Исток, Косово и Метохия.